Прва може да се односи на:

 Прва, она која је у нечему достигла врхунац, која је прва основана

или

 Првакиња, која је освојила прво мјесто
 Прва помоћ
 Прва југословенска армија
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Прва српска телевизија
 Прва египатска династија

Списак префикса 
 Списак чланака који почињу са „Прва“

Види још 
 Први